Sefarad puede hace referencia a:

 Sefarad, topónimo bíblico que la tradición judía ha identificado con la península ibérica;
 Sefarad, banda de música sefardí de Turquía;
 Sefarad, novela del escritor español Antonio Muñoz Molina.